Il doppio del torneo di tennis ATP German Open 1971, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori John Alexander e Andrés Gimeno che hanno battuto in finale Dick Crealy e Allan Stone  6-4, 7-5, 7-9, 6-4.

Tabellone

Collegamenti esterni 

ATP German Open 1971